Cisse kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cissé, kommun i departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Polen 

 Cise, ort, Masoviens vojvodskap, Powiat sierpecki, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar